Jack Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Jack Lake, Nova Scotia, sjö i Nova Scotia, 
 Jack Lake, Peterborough County, sjö i Ontario, 
 Jack Lake, Nipissing District, sjö i Ontario,